Kilusang Mayo Uno (nome filippino per Movimento del Lavoro Primo Maggio)

Codici 
 KMU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kisimayu (Somalia)